

Александровський сільський округ — адміністративна одиниця, Костанайський район, Костанайська область
 Александровський сільський округ — адміністративна одиниця, Щербактинський район, Павлодарська область